«Жизнь в смерти» (1914) — российский немой художественный фильм Евгения Бауэра. Фильм считается утраченным.

Сюжет 
Страшная катастрофа – смерть молодой невесты – навсегда перевернула жизнь доктора Рено, изменила весь смысл и значение ее. Одиноко живет он, всецело отдаваясь своим странным никому не нужным опытам. Он задался целью сохранить от тления красоту. Это ему до некоторой степени удается – в его лаборатории хранятся никогда неувядающие цветы. 

Однажды к нему приходит привлеченный его репутацией врача и ученого некий адвокат Покровский и умоляет спасти его жену. Неохотно следует за ним Рено, но остается, пораженный совершенной красотой больной. Знакомство их продолжается, и по выздоровлении молодую женщину не устраивают серые будни жизни, она ищет красоту, ищет и в жизни, в искусстве, в любви. Встреча с доктором Рено произвела на нее огромное впечатление – ее тянет к нему какая-то таинственная непонятная ей сила, и мучает ее что-то странное, жуткое в нем. По совету врачей Покровский решает отправить жену на юг и просит доктора сопровождать ее. И тут Рено выполняет свою заветную мечту: он убивает молодую женщину, чтобы сохранить красоту ее. Красота должна быть нетленной. 

Проходит 15 лет. В то время как женившийся вторично Покровский наслаждается настоящим мещанским семейным счастьем, уже дряхлый, разбитый доктор Рено спускается в помещение, где хранится его сокровище – нетленная красота любимой женщины.

В ролях 
 Иван Мозжухин — доктор Рено
 Инна Лащилина — Ирма
 Павел Бирюков — адвокат Покровский, муж Ирмы

О фильме 
Исследователь дореволюционного кино Вениамин Вишневский отмечал достоинства этого фильма:

«Картина заслуживает внимания со стороны изобразительной, актёрской (И. Мозжухин), режиссёрской и в особенности
драматургической...Один из интереснейших и характерных дореволюционных фильмов».

Примечания 

Фильмы России 1914 года
Фильмы Евгения Бауэра
Фильмы-драмы Российской империи
Немые фильмы Российской империи
Утерянные фильмы Российской империи